Dans le décor de campagne les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, Éternelle-Rencontre est une île située loin à l'ouest du continent de Féérune et où les elfes (dont la plupart des elfes du soleil) se sont installés durant la Retraite.

L'île est gouvernée par la reine Amlaruil Fleurdelune, qui dirige depuis la capitale de Leuthilspar, et est le domaine de nombreuses maisons elfiques de premiers plans.

De nombreuses tentatives d'invasion ont eu lieu au cours des siècles, menées par les Sorciers Rouges de Thay, le Zhentarim, les drows de Féérune ou divers pirates de la Côte des Épées ou de la Mer Inviolée. Aucune de ces tentatives n'a réussi à conquérir l'île, dont les défenses incluent des vaisseaux spelljammer et des dragons (métalliques). En 1371, les forces alliées de la déesse drow Lolth, du dieu Malar et du traître Kymil Nimesin ont laissé de larges portions du territoire dévastées mais n'ont pas réussi à aller au bout de la conquête.

Région des Royaumes oubliés
Île de fiction